Бенджамин е мъжко име, свързано с древното Вениамин - най-младият син на Яков.

Известни личности с това име 
 Бенджамин Франклин – американски учен и дипломат
 Бенджамин Томпсън – британски физик и изобретател
 Бенджамин Дизраели – британски политик
 Бенджамин Харисън – 23-тият президент на САЩ
 Бенджамин Спок – известен американски педиатър
 Бенджамин Ръш –
 Бенджамин Маккензи - американски актьор, участвал в Ориндж Каунти

Други 
 Бенджамин – вид фикус